Chennevières-sur-Marne é uma comuna francesa na região administrativa da Ilha-de-França, no departamento de Val-de-Marne. Estende-se por uma área de 5,27 km².

História

Demografia

Ver também 
 Lista de comunas do Vale do Marne

Comunas do Vale do Marne